Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Лізу Реймонд з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі вісімнадцять сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Марі П'єрс (півфінал)
 n/a
 n/a
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Чанда Рубін (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (фінал)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Маріанн Вердел-Вітмаєр (чвертьфінал)
 n/a
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Анджеліка Гавальдон (2-ге коло)
  Йоаннетта Крюгер (3-тє коло)
  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
  Тамі Вітлінгер-Джонс (2-ге коло)
  Крістіна Зінгер (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1995 Toshiba Classic Draw

1995
Тур WTA 1995